Na Ukrainie
 Nabereżne – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Nabereżne – osiedle w obwodzie odeskim, w rejonie bielajewskim
 Nabereżne – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim